McDonald steht für:

 McDonald’s, Fastfoodkette
 McDonald (Familienname), Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 McDonald (Mondkrater), Mondkrater
 McDonald-Observatorium, Observatorium in Texas
 McDonald (Traktorunternehmen), Traktorwerk in Australien

geografische Objekte in Antarktika:
 McDonald Bank, submarine Bank im Weddell-Meer
 McDonald Bay, Bucht im Königin-Marie-Land
 McDonald Beach, Strand auf der Ross-Insel
 McDonald Heights, Gebirge im Marie-Byrd-Land
 McDonald Ice Rumples, glaziale Verwerfungen im Brunt-Schelfeis, Coatsland
 McDonald-Inseln, Inselgruppe
 McDonald Point, Landspitze von Islay,  William-Scoresby-Archipel
 McDonald Ridge, Gebirgskamm im Enderbyland
 Mount McDonald, Berg im Viktorialand

geografische Objekte in den Vereinigten Staaten:
 McDonald (Ohio)
 McDonald (Pennsylvania)
 McDonald (Tennessee), im Bradley County
 McDonald Chapel, Alabama
 Lake McDonald (Montana), See in Montana, siehe Glacier-Nationalpark (Vereinigte Staaten)
 Lake McDonald, früherer Name des Lake Austin, Texas

McDonald steht für folgende fiktive Figuren:
 Ronald McDonald, Werbefigur des Unternehmens McDonald’s

Siehe auch:
 McDonald Island
 McDonald Township
 Macdonald, Familienname
 Clan MacDonald, schottischer Clan